Do soutěže dvouhry juniorů na newyorském grandslamu US Open 2014 nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl Chorvat Borna Ćorić, který na turnaji nestartoval.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený Australan Omar Jasika, který ve finále porazil francouzskou turnajovou pětku Quentina Halyse po třísetovém průběhu 2–6, 7–5 a 6–1. Sedmnáctiletý junior tak získal premiérový grandslamový titul. Na US Open vybojoval „double“, když s japonským tenistou Naokim Nakagawou ovládli i deblovou soutěž.

Nasazení hráčů 
  Andrej Rubljov (čtvrtfinále)
  Orlando Luz (2. kolo)
  Jared Donaldson (3. kolo)
  Stefan Kozlov (čtvrtfinále, skreč)
  Quentin Halys (finále)
  Francis Tiafoe (semifinále)
  Lee Duck-hee (čtvrtfinále)
  Roman Safjulin (3. kolo)
  Marcelo Zormann (3. kolo)
  Michael Mmoh (1. kolo)
  Džumpei Jamasaki (1. kolo)
  Naoki Nakagawa (1. kolo)
  Matías Zukas (1. kolo)
  Taylor Fritz (3. kolo)
  Francisco Bahamonde (1. kolo)
  Nicolás Álvarez (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014
Juniorský tenis v roce 2014